Кунг, может означать:
 КУНГ — кузов унифицированный нулевого (нормального) габарита.
 Кунг — бушменское племя.
 Кунг — группа языков, на которых говорят северные бушмены (племена къхунг).

См. также 
 Кунг-фу (Кун-фу) — ушу, китайское боевое искусство,
 Кунг Ле — боец смешанных боевых искусств.